Die Eredivisie 2021/22 war die 66. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga und der 133. Wettbewerb um die niederländische Landesmeisterschaft. Die Eröffnung zwischen dem Aufsteiger Go Ahead Eagles und dem SC Heerenveen fand am 13. August 2021 statt, die letzten Spiele wurden am 15. Mai 2022 ausgetragen.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Statistiken

Tabelle 
Haben zwei oder mehr Mannschaften dieselbe Punktzahl, werden folgende Kriterien zur Berechnung der Tabellenplatzierung zugrunde gelegt:
 Wenigste Verlustpunkte (oder in weniger Spielen dieselbe Punktzahl)
 Tordifferenz
 Anzahl der erzielten Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liga.

Qualifikationsspiele

UEFA Europa Conference League 
Die Plätze 5 bis 8 der Eredivisie spielten in zwei Play-off-Runden einen weiteren Startplatz zur UEFA Europa Conference League aus. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in der zweiten Runde aufeinander. Der Sieger aus diesem Spiel startete dann in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2022/23.

Runde 1

Die Spiele fanden am 19. und am 22. Mai 2022 statt.

|}

Runde 2

Die Spiele fanden am 26. und am 29. Mai 2022 statt.

|}

Aufstieg/Relegation 
Der 16. der Eredivisie sowie die sechs bestplatzierten, aufstiegsberechtigten Mannschaften der Eerste Divisie spielten in drei Play-off-Runden um Aufstieg bzw. Relegation. Zweitmannschaften von Eredivisie-Vereinen konnten nicht in die Eredivisie aufsteigen und waren somit auch von den Play-offs ausgeschlossen. Staffelsieger der in vier Phasen ausgespielten Eerste Divisie waren für die Play-offs qualifiziert, unabhängig von ihrer Platzierung in der Gesamttabelle. Der zweimalige Staffelsieger FC Emmen wurde Meister und stieg direkt auf, Vizemeister FC Volendam ebenso. ADO Den Haag und Excelsior Rotterdam, die Gewinner der ersten beiden Staffeln, waren bereits aufgrund ihrer Platzierung für die Relegation qualifiziert.

In der ersten Runde spielte der Neunte gegen den Dritten, der Achte gegen den Vierten sowie der Sechste gegen den Fünften. Die zwei Sieger aus den Partien 3./9. und 4./8. trafen in der nächsten Runde aufeinander, der Sieger aus der Partie 5./6. traf in dieser hingegen auf den Sechzehnten der Eredivisie. Schließlich ermittelten dann zwei Teams in der dritten Runde den letzten Teilnehmer für die Eredivisie 2022/23.

Runde 1 
Die Spiele fanden zwischen dem 9. und 14. Mai 2022 statt.

|}

Runde 2 
Die Spiele fanden zwischen dem 17. und 21. Mai 2022 statt.

|}

Runde 3 
Die Spiele fanden zwischen dem 24. und 29. Mai 2022 statt.

|}

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben.)

* Victor Jensen (1/-) und David Neres (15/3) verließen den Verein während der Saison.

Weblinks 
 Offizielle Website der Eredivisie

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2021/22